Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die XXII Copa Claro Colsanitas 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 5. und 6. April 2014 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
WTA Bogotá